Michael Esser ist der Name folgender Personen:

* Michael Esser (Hörspielautor) (1955–2022), deutscher Hörspielautor und -produzent
 Michael Esser (Fußballspieler) (* 1987), deutscher Fußballtorwart
 Michael W. Esser (* 1959), deutscher Autor, Medienwissenschaftler und Produzent